Онишковцы — название населённых пунктов на Украине:

 Онишковцы — село в Дубенском районе Ровненской области.
 Онишковцы — село в Шумском районе Тернопольской области.
 Онишковцы — село в Шепетовском районе Хмельницкой области.